Mariano Campero, -(San Miguel de Tucumán, 22 de abril de 1983), es un político tucumano, dirigente de la Unión Cívica Radical tucumana y actual Intendente de la ciudad de Yerba Buena, en la provincia de Tucumán. 

Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Pertenece a una familia históricamente ligada a la historia del Norte Argentino y de la provincia de Tucumán.Es sobrino-bisnieto del gobernador Miguel Mario Campero y sobrino de Rodolfo Martín Campero Ex-Rector de la Universidad Nacional de Tucumán. Militante de la Unión Cívica Radical, fue electo concejal de la ciudad de Yerba Buena en las elecciones provinciales del año 2011. Posteriormente, alcanzó notoriedad pública, siendo candidato a la Intendencia de dicha ciudad en las elecciones del 24 de agosto de 2015, por el periodo 2105-2019..En estos comicios, la lista de "Cambiemos", una coalición integrada por la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, la Democracia Cristiana, entre otros, derrotó en la ciudad de Yerba Buena, a la lista oficial del Peronismo por el 37% de los votos del municipio.

En las elecciones provinciales de junio de 2019, obtuvo otro rotundo triunfo, consiguiendo la reelección como Intendente de la ciudad de Yerba Buena.Su nuevo periodo culmina en el año 2023. En las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de 2021, fue pre-candidato a senador nacional, siendo derrotado por escaso margen por la lista interna de Junto por el Cambio, presidida por el actual Intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. Actualmente es uno de los dirigentes más notorios de la coalición "Juntos por el Cambio" a nivel provincial.

Referencias 

Tucumanos
Provincia de Tucumán
Familia Campero
Intendentes de Yerba Buena